Der findes flere personer med navnet Anders Olesen

 Anders Olesen (forfatter) (født 1949), dansk forfatter.
 Anders Olesen (jurist) (1854-1929), dansk jurist og bygherre.

Se også 
 Anders
 Olesen